Зеренда́ () — казахский топоним:

 Зеренда — село в Акмолинской области Казахстана, центр одноимённого района.
 Зеренда — озеро в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана.